Yubo puede referirse a:
 Yugo; 
 El nombre común de la planta Sambucus australis; o
 El nombre común de la planta Sambucus ebulus.